Jean Brun peut désigner :
 Jean Brun (1726-1796), homme politique français ;
 Jean Antoine Brun (1761-1826), militaire français ;
 Jean Brun (1849-1911), général et ministre de la Guerre français ;
 Jean Brun (1919-1994), philosophe français ;
 Jean André Jacques Brun (1921-2003), dit Jean Dréjac, auteur-compositeur-interprète français ;
 Jean Brun (1926-1993), coureur cycliste suisse.